Владимир Дмитриевич Лоскутников — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1922 году в селе Красный Яр. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1982 гг. — лесоруб Катангарского лесоучастка Петровск-Забайкальского леспромхоза, сталевар на Петровск-Забайкальском металлургическом заводе Читинской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающийся успехи, достигнутые в деле чёрной металлургии, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXI съезда КПСС.

Почётный гражданин Читинской области (16.09.1997).

Умер в Петровске-Забайкальском в 2006 году.

Ссылки 
 Лоскутников

Делегаты XXI съезда КПСС
Почётные граждане Читинской области